James Frawley (1936–2019) a fost un actor și regizor american.

James Frawley se mai poate referi și la:

 James Frawley (n. 1988), fotbalist australian
 James Frawley (n. 1994), jucător de tenis australian
  (1867–1926), politician american din New York